"Sandalo" o "sandali" possono riferirsi a diverse cose:

 i sandali, un tipo di calzatura
 il sandalo o sandolo, una imbarcazione veneziana
 Sandali, una circoscrizione di Dar es Salaam
 il nome volgare del Santalum album, una pianta tropicale dal legno profumato
 Roberto Sandalo, ex terrorista italiano
 Essenza di sandalo molto usata in profumeria, ricavata dalla pianta